Александр III:

 Александр III (царь Македонии, 356—323 гг. до н.э.) — он же Александр Македонский или Александр Великий.
 Александр III (870—913) — император Византии, сын Василия I.
 Александр III (1105—1181) — он же Орландо Бандинелли, папа римский с 1159 г.
 Александр III (1241—1286) — король Шотландии.
 Александр III (1609—1660) — царь Имеретинского царства.
 Александр III (1869—1958) — епископ Антиохийской православной церкви, патриарх Антиохийский и всего Востока.
 Александр III (1845—1894) — император Всероссийский с 1881 г.
 Император Александр III — броненосец, погибший в Цусимском сражении.
 Император Александр III — линкор-дредноут Русского Императорского военно-морского флота типа «Императрица Мария».
 Император Александр III — российская атомная подводная лодка стратегического назначения проекта «Борей».
 Мост Александра III в Париже.

См. также 
 Александр (значения)